Die Malaysia Open 2023 im Badminton fanden vom 10. bis zum 15. Januar 2023 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Lee Zii Jia (1. Runde)
 Loh Kean Yew (Viertelfinale)
 Chou Tien-chen (2. Runde)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Lakshya Sen (1. Runde)
 Kunlavut Vitidsarn (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Champion)
 An Se-young (Finale)
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 He Bingjiao (1. Runde)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
 Wang Zhiyi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (1. Runde)
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Halbfinale)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
 Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
 Zhang Shuxian / Zheng Yu (Halbfinale)
 Pearly Tan Kong Le / Thinaah Muralitharan (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (2. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Badminton 2023
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur